Das Internazionali BNL d'Italia 2020 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 21. September 2020 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es erst das zweite von ursprünglich geplanten neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000, nachdem der Tourkalender aufgrund der COVID-19-Pandemie stark geändert werden musste.

Vorjahressieger im Einzel war Rafael Nadal. Im Doppel verteidigten im Vorjahr Juan Sebastián Cabal und Robert Farah ihren Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 55 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. September 2020 statt. Aus 61 Teilnehmern wurden acht Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Rom